Криптосистема Мэсси — Омуры была предложена в 1978 году Джеймсом Мэсси и Джимом К. Омурой изначально в качестве улучшения протокола Шамира. Имеется два варианта реализации данного протокола: классический и эллиптический. Первый построен на сложности задачи дискретного логарифмирования, второй на свойствах эллиптической кривой. Обычно сгенерированное в результате сообщение  используется в качестве ключа традиционной криптосистемы.

Первоначальный вариант 
Изначально протокол Мэсси-Омуры был описан применительно к мультипликативной группе , где  — простое число, и представлял собой аналог передачи секрета с помощью запираемых на один или два замка ящиков.
Суть схемы заключается в следующем: абонент Alice запирает ящик с письмом своим ключом и пересылает ящик абоненту Bob. Абонент Bob, в свою очередь, запирает его своим ключом, и отправляет обратно к Alice. Alice снимает свой замок и направляет ящик к Bob, который снимает свой замок.

Алгоритм 
 Выбирается в качестве системного параметра большое простое число . Абоненты Alice и Bob выбирают случайные числа  и  (между 0 и ), взаимно простые с , где  — функция Эйлера.
 С помощью расширенного алгоритма Евклида вычисляются  и , обратные числам  и  по модулю :
 
 
 Иначе говоря, должны выполняться условия:
 ,
 .
Пары чисел ,  являются секретными ключами абонентов.
 , так как
 
(Первый сомножитель равен 1 по теореме Эйлера).
Аналогично .
 Абонент Alice посылает сообщение  () абоненту Bob.
Alice шифрует своё сообщение первым ключом:  () и пересылает  абоненту Bob.
 Bob шифрует вторым ключом:  () и пересылает обратно к Аlice.
 Alice «снимает первый замок» с помощью второго секретного ключа:
 .
 Bob «снимает свой первый замок» с помощью второго секретного ключа:
 
Итого: абоненту Bob доставлено секретное сообщение  от Аlice.

Проблемы в использовании 
Данный вариант системы может быть реализован и без использования процедуры возведения в степень в конечных полях, но задача дискретного логарифмирования достаточно сложна для Bob, чтобы тот по  не смог определить ключ  и впредь читать сообщения, ему не предназначавшиеся.
Обязательным условием надежности является хорошая система подписи сообщений. Без использования подписей любое постороннее лицо Eva может представиться абонентом Bob и вернуть Alice сообщение вида . Alice продолжит процедуру и, «сняв свой замок», откроет самозванцу Eva путь к расшифрованию сообщения.
В связи с этим,  должно сопровождаться аутентификацией.

Эллиптический вариант 
Эллиптический вариант данного протокола предоставляет возможность передавать сообщение от Alice к Bob по открытому каналу без предварительной передачи какой-либо ключевой информации. Системные параметры здесь: уравнение эллиптической кривой  и поле , задающееся неприводимым многочленом.
Пусть порядок эллиптической кривой  равен ,  — целое число, взаимно простое с ().
По алгоритму Евклида можно найти
 .
По определению сравнимости по модулю:
 
Значит для любой точки  эллиптической кривой  порядка  выполняется:
 , то есть
 .
Теперь, используя  и  и любую точку  эллиптической кривой, можно вычислить
 
 
Где .
Вычисление точки  по  эквивалентно решению задачи дискретного логарифма для эллиптической кривой.

Алгоритм 
 Абонент Alice помещает своё сообщение  в некоторую точку  эллиптической кривой и умножает её на своё секретное значение , получает точку . Эта точка отправляется абоненту Bob.
 Bob вычисляет  и отправляет результат Alice.
 Alice «снимает замок», вычисляя . Возвращает полученный результат абоненту Bob.
 Bob расшифровывает сообщение, используя свой секретный ключ шифрования :

Литература 
 Н. Коблиц «Курс теории чисел и криптографии». Москва, 2001
 А. А. Болотов, С. Б. Гашков, А. Б. Фролов, А. А. Часовских "Алгоритмические основы эллиптической криптографии. Москва, 2004
 Б. Н. Воронков, А. С. Щеголеватых «Элементы теории чисел и криптозащита». Воронеж, 2008
Криптография